Стерно — пристрій для керування рухом судна, човна
 Стерно глибини (горизонтальне стерно) — пристрій для зміни диференту підводних човнів і торпед
 Стерно — пристрій для керування рухом повітряного судна
 Стерно напрямку
 Стерно висоти
 Стерно — інша назва керма автомобіля
 Стерно — у переносному сенсі — орган управління, керівництва («стерно влади»)
  — паливо з желатинозного спирту

Див. також 
 Кермо (значення)
 Руль (значення)
 Стернова рубка
 Кермовий (стерновий, рульовий)
 Стерн

Примітки